Stylocoeniella är ett släkte av koralldjur. Stylocoeniella ingår i familjen Astrocoeniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Stylocoeniella